Sezon (2000) był 9. sezonem o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Liga liczyła 15 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Jertis-Bastau Pawłodar. Nowym mistrzem Kazachstanu został zespół Żenis Astana. Tytuł króla strzelców zdobył Nilton Pereira Mendes, który w barwach klubu Jertis Pawłodar strzelił 21 goli.

Liga liczyła 16 zespołów, jednak w połowie sezonu (po 15. kolejce) z rozgrywek wycofał się Batyr Ekibastuz.

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
29 października 2000, Ałmaty:Żenis Astana - Access-Golden Grane Petropawł 2-0

Zespół Żenis Astana został mistrzem Kazachstanu.

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
2000 w Europie
Kazachstan w XX wieku